Il singolare  dell'Aberto de Tênis de Santa Catarina 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcelo Demoliner era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Ricardo Mello.

Marcos Daniel ha battuto in finale 7–5, 6–7(5), 6–4 Bastian Knittel.

Teste di serie

  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Ricardo Mello (secondo turno)
  Marcos Daniel (campione)

 Thiago Alves (secondo turno)
 Júlio Silva  (semifinali) 
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Diego Junqueira  (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Reference

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2010